Sjevernoirska nogometna reprezentacija predstavlja državu Sjevernu Irsku u međunarodnom muškom nogometu.

Nastupi na velikim natjecanjima

Svjetska prvenstva 
 1950. – 1954. - nisu se kvalificirali
 1958. - četvrtzavršnica
 1962. – 1978. - nisu se kvalificirali
 1982. - drugi krug po skupinama
 1986. - prvi krug
 1990. – 2018. - nisu se kvalificirali

Europska prvenstva 
 1964. – 2012. - nisu se kvalificirali
 2016. - osmina finala

Sastav s Europskog prvenstva 2016.   
Sjevernoirski izbornik je objavio sljedeći popis igrača za Europsko prvenstvo u 2016. godini.

Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Walesom: 25. lipnja 2016.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Njemačkom: 19. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj golova unesen poslije utakmice sa Njemačkom: 19. studenog 2019.

Izbornici 
Broj utakmica unesen poslije kvalifikacijske utakmice sa Njemačkom: 19. studenog 2019.

Izvori 

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Sjevernoj Irskoj